Naturisme (del seu nom en alemany Freikörperkultur), moviment que propugna el retorn a la natura i el nudisme
 FK Krasnodar (del seu nom en rus Футбольный Клуб Краснодар, transliterat Futbolny Klub Krasnodar), club de futbol de la ciutat de Krasnodar (Rússia)